Тенево́е прави́тельство:

 Теневой кабинет — команда кандидатов в министры, сформированная оппозиционной партией в ожидании прихода к власти.
 Теневое правительство — в теории заговора скрытые властные структуры, управляющие обществом фактически и полностью контролирующие официальную власть. См. криптократия.